Die Abkürzung ÖBB steht für:
 Österreichischer Bauernbund
 Österreichische Bundesbahnen

Die Abkürzung OeBB steht für:
 OeBB Oensingen-Balsthal-Bahn in der Schweiz

OBB